Die WSF Championship 2023 war ein von der World Snooker Federation veranstaltetes Snookerturnier. Es fand vom 4. bis 11. Februar 2023 im Mounties Club im Stadtteil Mount Pritchard in der australischen Metropole Sydney statt.

Si Jiahui hatte sich im Vorjahr als Sieger für die World Snooker Tour qualifiziert. Mit Ma Hailong holte sich dieses Jahr ein Landsmann von Si den Titel und damit das Ticket auf die Profitour. Der unterlegene Finalist Stan Moody qualifizierte sich davon unabhängig als Sieger der vor Turnierbeginn ausgetragenen WSF Junior Championship. Das höchste Break spielte Liu Hongyu mit 138 Punkten am Stück.

Gruppenphase 
158 Spieler aus 22 Ländern hatten für das Turnier gemeldet. Allerdings waren 17 Spieler bei Turnierbeginn nicht angetreten. Alle Spieler wurden auf 32 Gruppen zu 4 bzw. 5 Spielern aufgeteilt, in denen jeder gegen jeden um die Platzierungen spielte. Die ersten Beiden jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde. Die Gruppenphase endete am 8. Februar. Für die Gruppenspiele galt der Modus Best of 5.

Finalrunde 
Die 32 Gruppenersten und die 32 Gruppenzweiten der Vorrunde waren für die zweite Hauptrunde qualifiziert. Die Finalrunde wird im K.-o.-Modus ausgespielt, wobei alle Matches bis auf das Finale auf 4 Gewinnframes gespielt werden (Best of 7). Im Finale werden dann 5 Frames für den Sieg benötigt.

Finale 

Das Finale erreichten die beiden Nachwuchsspieler Stan Moody und Ma Hailong. Da Moody kurz zuvor schon die WSF Junior Championship 2023 gewonnen hatte und damit bereits ein Ticket für die nächste Saison der Profitour gelöst hatte, stand Ma schon vor dem Endspiel als weiterer neuer Profispieler für die nächste Saison fest. Diesen Status unterstrich er nochmal, indem er das Endspiel mit einem 5:0-White-wash gegen Moody gewann.

Century-Breaks 
Während des Turnieres spielten acht Spieler insgesamt 14 Century Breaks.

Quellen

Weblinks 
 2023 WSF Championship (World Snooker Federation)
 2023 WSF Open bei Cuetracker

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 2023
Billardturnier in Sydney